Kramberg heißen:

 Kramberg (Gemeinde Lambrechten), Katastralgemeinde von Lambrechten, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Kramberg (Berg) (530,5 m), Berg in der Eifel, nahe Brühlborn (Weinsheim), Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Karl Heinz Kramberg (1923–2007), deutscher Schriftsteller und Journalist